Alabama (Golf) Modismo latinoamericano coloquialmente utilizado en el juego de golf para el acto de intentar gafar a un contrincante a través de un consejo o advertencia expresada en alto. Su finalidad es desconcentrar sutil pero contundentemente al contrincante. Un “Alabama” tiene la particularidad de que utiliza psicología inversa para llevar a cabo su propósito, expresando lo contrario a la intención furtiva del que lo utiliza.

Mecanismo y Ciencia de Alabama desarrollado con éxito 
-	Golfista A se encuentra en una situación donde un obstáculo pone en peligro la ejecución de su siguiente tiro.

-	Golfista B hace una referencia casual pero explícita sobre la existencia del obstáculo o lo que éste representa.

-	Golfista A pone su atención parcial en dicho obstáculo, perdiendo la concentración en su objetivo.

-	Golfista A intenta ejecutar el tiro pero este resulta insatisfactorio o perjudicado por el obstáculo mencionado.

En la secuencia anterior, el Golfista B “lanza” un Alabama exitosamente sobre el Golfista A. No todos los Alabama cumplen su objetivo pero el simple hecho de invocar uno de manera voluntaria o accidental puede ser calificado como Alabama

Ejemplos de Alabamas:

-	“Cuidado con la laguna a orillas del green”

-	“No vayas a fallar este putt que perderías la apuesta”

-	“Espero que no te salgas del fairway en el siguiente tiro porque el rough es muy difícil en ese sector”

-	“Que desgracia sería que la pelota fuera a parar en ese árbol a tu izquierda”

Alabama Accidental 
La mayoría de los Alabama son maliciosamente planificados por golfistas que intentan sacar ventaja sobre su rival. Sin embargo, es común que un principiante haga uso de un Alabama creyendo que está dando un valioso consejo para el rival, cuando en su lugar, está perjudicándolo. A medida que un golfista novato va adquiriendo experiencia, éste avanzará en la comprensión de las costumbres implícitas del juego y los Alabamas Accidentales serán incidencias cada vez menos frecuentes. Sin embargo, no existe una relación proporcional entre Alabamas intencionales vs. la experiencia de un jugador.

Origen 
Se cree que el término parte de la rivalidad deportiva que existe entre las universidades de Auburn y Alabama, ambas oriundas del estado que lleva el nombre de esta última. Esta rivalidad conoce su máxima expresión en el deporte de Fútbol Americano, pero es común en todas las competiciones entre las dos instituciones. En los años 60 antes de la existencia del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, los equipos de golf de mujeres protagonizaron una puja apasionante por la supremacía en la región.

El entrenador de la Universidad de Alabama Al Borgias, de etnicidad cubana, consiguió una reputación de competidor feroz, muchas veces acudiendo a conductas inapropiadas con la finalidad de ayudar a sus deportistas a surgir como vencedoras. Cuando se retiró de su puesto en la Universidad de Alabama, Borgias se mudó al sur del estado de Florida, donde se convirtió en el Golf Pro del exclusivo Doral Golf Resort & Spa y donde era conocido informalmente como Alabama Borgias. 

Se cree que Borgias se hizo célebre por la implementación de sus antiguas prácticas en el club. En su pasantía como Pro, sus malas costumbres en el campo empezaron a conocerse como Alabamas, haciendo referencia a su sobrenombre. Los miembros del club, mayoritariamente latinoamericanos, propagaron el término en sus países de origen, el cual ha seguido popularizándose en otras regiones con el pasar de los años.

El Alabama en la ética del golfista 
El golf es conocido como “El Deporte de los Caballeros” y su filosofía competitiva se fundamenta en que la ventaja sobre el rival debe alcanzarse exclusivamente a través de la habilidad. Como el deporte enaltece el respeto y la cortesía  hacia la competencia, los Alabamas tienen muy mala reputación con los entendidos del deporte.

Expansión en otros ámbitos 
En algunas regiones de Suramérica y el Caribe, el término Alabama se ha expandido más allá de las canchas de golf. Comúnmente, se usa para denotar cualquier situación en donde una persona hace un comentario inoportuno sobre una situación indeseable o desfavorable. Al igual que en el golf, existen Alabamas accidentales e intencionales.

Referencias 

Golf